Die Peliaden (griechisch  Peliades oder  Pēliades) sind in der griechischen Mythologie:

 Pēliaden (Nymphen), die Nymphen des Berges Pelion
 Peliaden (Töchter des Pelias), die Töchter des Pelias
 Peliaden (Euripides), eine verloren gegangene Tragödie des Euripides